Amerikai Egyesült Államok
Johannesburg, település Kalifornia államban
Johannesburg, település Michigan államban
Johannesburg, település Wisconsin államban
 Dél-afrikai Köztársaság
Johannesburg, nagyváros